104 кіломе́тр — пасажирський залізничний зупинний пункт Куп'янської дирекції Південної залізниці.

Розташований біля села Манцівка, Великобурлуцький район, Харківської області на лінії Оливине —  між станціями  (9 км) та Бурлук (2 км).

Станом на травень 2019 року щодоби чотири пари приміських дизель-поїздів здійснюють перевезення за маршрутом  — .

Джерела

Посилання 

Транспорт Великобурлуцького району
Зупинні пункти Південної залізниці
Зупинні пункти Харківської області